Елины — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области. Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 234 жителя.

География 
Расположена на берегу реки Утроя, в 18 км к юго-западу от города Остров и в 4 км к северо-востоку от деревни Дубки.

Население

История 
До 3 июня 2010 года входила в состав ныне упразднённой Рубиловской волости с центром в д. Дубки.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)